Мы́шега:

 Мышега — река в России, левый приток Оки.
 Мышега — микрорайон города Алексин.